Гаага может означать:

 Гаага () — город и община на западе Нидерландов.
 «Гаага» () — команда по хоккею с шайбой из Гааги.

См. также 
 АДО Ден Хааг () — футбольный клуб из Гааги.
 Гага